

Geografia
Kiev – città capitale dell'Ucraina
Oblast' di Kiev – regione dell'Ucraina con capoluogo Kiev
Raion di Kiev – distretto dell'Ucraina appartenente alla regione omonima
Rus' di Kiev – antico stato situato nei territori di Russia ed Ucraina

Altro
2171 Kiev – asteroide della fascia principale del Sistema solare
Arsenal Kiev – squadra calcistica ucraina della città di Kiev
 – squadra calcistica ucraina della città di Kiev
Classe Kiev – classe di navi portaerei
 Kiev – marchio sovietico ed ucraino di macchine fotografiche della fabbrica Arsenal